Die NGC-507-Gruppe ist ein Galaxienhaufen, der sich in etwa 200 Millionen Lichtjahren Entfernung befindet. Der Name leitet sich von seinem größten Mitglied ab, der elliptischen Galaxie NGC 507.

Entdeckungsgeschichte 
Die namensgebende Galaxie NGC 507 wurde bereits am 12. September 1784 von dem deutsch-britischen Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel zusammen mit NGC 495, NGC 496, NGC 499 und NGC 508 entdeckt. Einen Tag später folgten NGC 515 und NGC 517. Sein Sohn John Herschel entdeckte NGC 483, NGC 494 und NGC 504 im November des Jahres 1827. William Parsons steuerte im Jahr 1856 NGC 501 bei und Heinrich Ludwig d'Arrest im Jahr 1863 NGC 503. Der französische Astronom Stéphane Javelle entdeckte alle IC-Objekte im Jahr 1899 bei Beobachtungen vom 29. November bis zum 2. Dezember. Somit waren die meisten Mitglieder dieses Galaxienhaufens bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert bereits als neblige Objekte bekannt.

Morphologie 
Der WBL-Katalog listet 22 Mitglieder der NGC-507-Gruppe auf, die sich alle im Sternbild Fische befinden. Das Zentrum des Galaxienhaufens bildet NGC 507 mit NGC 508 (auch als Arp 229 bekannt), die etwa 3 Millionen Lichtjahre voneinander entfernt sind. Eine vergleichbare Distanz wie diejenige der Andromedagalaxie zu unserer Milchstraße. Die gesamte Ausdehnung des Haufens beträgt etwa 3 × 32 Bogenminuten und hat eine Tiefe von etwa 83 Millionen Lichtjahren. Die Gruppe entfernt sich von der Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von zwischen 4000 und 6000 Kilometer pro Sekunde.

Die NGC-507-Gruppe ist zusammen mit der NGC-383-Gruppe eine Untergruppe des Pisces-Galaxienhaufens, der mit dem Perseushaufen ein Teil des Perseus-Pisces-Superhaufens ist.

Galaxien in der NGC-507-Gruppe

Weblinks 
 Fünf Galaxiencluster für den Herbst
 NGC 507 Group in Pisces
 Atlas of the Universe – The Perseus-Pisces Supercluster
 A CATALOG OF NEARBY POOR CLUSTERS OF GALAXIES (WBL-Katalog)

Einzelnachweise 

Galaxienhaufen